418 км, 418-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 418 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 550887.

 418 км, ОП Ост. пункт 418 км — остановочный пункт, Казахстанская железная дорога. Код 684389.

 418 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 216710.
 418 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 600133.